Partit Agrari Espanyol, partit polític històric d'Espanya
 Acadèmia Pontifícia Eclesiàstica (del seu nom en italià Pontificia Accademia Ecclesiastica), institució de la Santa Seu encarregada de formar els seus diplomàtics
 Protecció Animal Equador, moviment antitaurí de l'Equador
 Plataforma d'Autoeditors, companyia discogràfica amb seu a Barcelona
 Pacific Architects and Engineers, empresa de serveis de seguretat i defensa dels Estats Units
 Polígon d'activitat econòmica, zona destinada a activitats econòmiques
 Portal d'Administració Electrònica, portal d'internet de l'administració electrònica del govern d'Espanya
 Programa de Auto Emprego, programa contra l'atur promogut pel sociòleg Clodomir Santos de Morais al Brasil
 Club de futbol (de l'acrònim en grec Ποδοσφαιρική Αθλητική Ενωση, transliterat Podosfairikí Athlitikí Enosi), associació esportiva per a la pràctica del futbol
 Extensió d'adreça física (del seu nom en anglès Physical Address Extension), funcionalitat dels microprocessadors x86 per a incrementar la memòria gestionada
 Petit aparell electrodomèstic, categoria d'electrodomèstic de dimensions petites
 Producció agroalimentària ecològica, tècnica d'explotació agrícola ambientalment sostenible
 Píndola anticonceptiva d'emergència, píndola per a afavorir la contracepció postcoital
 Embolització arterial prostàtica (del seu nom en anglès Prostatic Artery Embolization), tractament per a corregir la hiperplàsia benigna de pròstata
 Meningoencefalitis amèbica primària (del seu nom en anglès Primary Amoebic Encephalitis), tipus de meningoencefalitis produïda per amebes